diamenty – okazy minerałów
 Diamenty – album muzyczny zespołu Psychocukier

Zobacz też 
 Diament (ujednoznacznienie)